Imorde ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Imorde (* 1963), deutscher Kunsthistoriker, Hochschullehrer und Verleger
 Luisa Imorde (* 1989), deutsche Pianistin